Fat City steht für:
 Fat City, Quartier in Metairie, Vorort von New Orleans
 Fat City, vorheriger Name der US-amerikanischen Band Starland Vocal Band
 Fat City (Roman), Roman (1969) von Leonard Gardner
 Fat City (Film), Film von John Huston nach der gleichnamigen Romanvorlage
 Fat City, Debütalbum (1967) von The Sons of Champlin, 1999 als Kompilation erneuert
 Fat City, Album (1992) von Shawn Colvin
 Fat City, Lied auf Dust (2003) von DJ Muggs
 Fat City, Lied auf Runnin’ Wild (Album) (2007) von Airbourne